Харыя-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Харыя-Кюеле — урочище, северо-восточнее истока р. Северный Бес-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 64°02' с. ш. 118°34' в. д.
 Харыя-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Берге-Тюгюэне, Республика Саха (Якутия), координаты 63°49' с. ш. 127°04' в. д.

См. также 
 Харыя-Кюель

Примечания